Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 129e division d'infanterie (Allemagne)

France 
 129e division d'infanterie (France)